Carlos Santana - músico mexicano
 Carlos Augusto Alves Santana - político brasileiro, conhecido como Carlos Santana
 Carlos Santana (Captain Tsubasa) - um personagem do anime Captain Tsubasa

Desambiguações de antropônimos